Saint-Germain-Laval je lahko:

 Saint-Germain-Laval, Loire občina v francoski departmaja Loire.
 Saint-Germain-Laval, Seine-et-Marne občina v francoski departmaja Seine-et-Marne.